Das Mixed der French Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Cara Black und Wayne Black. Das Finale gewann die Paarung Mike Bryan / Lisa Raymond gegen Mahesh Bhupathi / Jelena Lichowzewa mit 6:3 und 6:4.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 2003

Mixed
2003